Дрого (, ) — мужское имя германского происхождения. Известные носители:
 Дрого Шампанский — герцог Шампани (690—708)
 Дрого — майордом Австразии (747—751/754)
 Дрого — епископ Меца (823—855)
 Дрого — епископ Миндена (886—902)
 Дрого — епископ Оснабрюка (949—967)
 Дрого — герцог Бретани (952—958)
 Дрого Мантский — граф Вексена, Амьена и Манта (ок. 1017—1035)
 Дрого — епископ Теруана (1030—1078)
 Дрого — граф Апулии (1046—1051)
 Дрого — архиепископ Лиона (1163—1165)
 Дрого Себурский (ум. в 1186) — католический святой

В литературе 
 Дрого Бэггинс — хоббит в романах Джона Р. Р. Толкина.
 Кхал Дрого, вождь дотракийцев в серии романов Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь Льда и Огня».

Прочее 
 Замок Дрого — последний замок, построенный в Англии.